Ел Келитал има више значења:

 Ел Келитал (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Келитал (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Келитал (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Келитал (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Келитал, Провиденсија (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику